Różowa Pantera (ang. The Pink Panther Show, 1969-1980) – amerykański serial animowany, których głównym bohaterem jest tytułowy Różowa Pantera. Innymi bohaterami kreskówki, oprócz Pantery, są inspektor Clouseau, Mrówka i Mrówkojad, Głupi Żuraw i inne postacie.

O serialu 
Animowana postać Różowej Pantery po raz pierwszy pojawiła się w czołówce aktorskiego filmu Różowa Pantera z 1963 roku. Od 1965 roku zaczęto tworzyć z tej animacji odcinki serialu animowanego przeznaczonego dla teatrów. Okazało się, że postać ta zdobyła sobie znaczną popularność w teatrach NBC. Skłoniło to twórców do wyemitowania wszystkich tych odcinków w telewizji pod postacią animowanego serialu pod wspólnym tytułem "The Pink Panther Show" (32 odcinki). Przedsięwzięcie to zakończyło się sukcesem i sprawiło, że od roku 1971 zaczęto produkować nowe serie odcinków, tym razem bezpośrednio z przeznaczeniem telewizyjnym. Każda seria miała swój odrębny tytuł ("The New Pink Panther Show", "The Pink Panther Laff And A Half-Hour", "Pink Panther Meets Ants And The Aardvark", "The Pink Panther And Friends", "The Think Pink Panther Show!" i "The All-New Pink Panther Show"), jednak na ogół traktowane są jako jeden serial.

Obsada 
 Henry Mancini – Człowiek w audytorium (niewymieniony w czołówce)
 Arnold Stang – Catfish (głos)
 Paul Winchell – Odważny Freddy, łowca rekinów (głos)
 Bob Ogle – Harry Halibut (głos)
 Pat Harrington Jr. – Inspektor (głos)
 Tom Holland – Banjo (głos)
 John Byner – Mrówka / Mrówkojad (głos)
 Paul Frees – Komisarz (głos)
 Don Diamond – Fatso (głos)

Wersja polska 
Wersja polska:
 Michał Beszczyński (odc. 1-70, 77-82),
 Michał Kwiatkowski (odc. 71-76)
Czytał:
 Jacek Brzostyński (1-3 seria),
 Janusz Szydłowski (4 seria)

Różowa Pantera 1969 r.

Różowa Pantera 1971 r.

Różowa Pantera 1980 r.

Różowa Pantera 1978 r.

Zobacz też 
 Synowie Różowej Pantery

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1969
Seriale telewizyjne zakończone w 1980